Hřebejk ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Hřebejk (* 1967),  tschechischer Regisseur und Drehbuchautor.
 Štěpán Hřebejk (* 1982), tschechischer Eishockeyspieler